Kunzang Choden ist der Name folgender Personen:

* Kunzang Choden (Autorin) (* 1952), bhutanische Autorin
 Kunzang Choden (Sportschützin) (* 1994), bhutanische Sportschützin